Cobb Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Cobb Lake (Arkansas)
 Cobb Lake (Louisiana)
 Cobb Lake (Barry County, Michigan)
 Cobb Lake (Hillsdale County, Michigan)
 Cobb Lake (Jackson County, Michigan)
 Cobb Lake (Kent County, Michigan)
 Cobb Lake (Oklahoma)

Siehe auch:

 Lake Cobb, Gebirgssee auf der Südinsel von Neuseeland